Šentpeter je ime naselij ali naslov besedila.

Naselja v Sloveniji:
 Šentpeter na Krasu je staro ime za današnjo Pivko

na avstrijskem Koroškem:

 Šentpeter, pri Celovcu, nem. Sankt Peter, mesto Celovec (Šentpeter (Celovec))
 Šentpeter, ime starega dela naselja Otočec pri Novem mestu 
 Šentpeter, pri Grabštajnu, nem. Sankt Peter, občina Grabštanj 
 Šentpeter, pri Šentjakobu v Rožu, nem. Sankt Peter, tržna občina Šentjakob v Rožu 
 Šentpeter na Vašinjah, nem. Sankt Peter am Wallersberg, mestna občina Velikovec

 Šentpeter, roman Juša Kozaka (1924–1926)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška